Ciao amore, ciao, canzone di Luigi Tenco
Ciao amore, ciao, singolo di Bianca Atzei
Ciao amore ciao, singolo di Giusy Ferreri